Радутный — фамилия; имеет женскую форму Радутная.
 Радутный, Виктор Сергеевич (1925—1982) — советский учёный, конструктор, испытатель жидкостных реактивных двигателей.
 Радутная, Нонна Викторовна (1929—2009) — советский и российский юрист, кандидат юридических наук, профессор.